Де́нь одного́ блю́да — пропагандистские мероприятия, проводившиеся в 1930—1940-х годах в нескольких странах. Может означать:
 День одного блюда () — пропагандистская акция, проводившаяся в нацистской Германии с 1 октября 1933 года до 1940-х годов.
 День одного блюда () — пропагандистская акция, проводившаяся во франкистской Испании в 1936—1942 годы.